В этом списке присутствуют люди которые поднимали восстания в определённой провинции Римской империи. Но не те люди которые хотели захватить власть убийством императора или те у которых не получилось поднять восстание.

Узурпаторы, ставшие законными императорами 
Следующие лица начинали править как узурпаторы, но впоследствии они установили контроль над всей империей

1-е междуцарствие 
 Гальба (68-69) в Тарраконской Испании
 Отон (69) в Риме
 Вителлий (69) в вехней Германии
 Веспасиан (69-79) в Иудее

2-е междуцарствие 
 Септимий Север (193-211) в Паннонии

Кризиз III века 
 Макрин (217-218) в Сирии
 Элагабал (218-222) в Риме
 Максимин I Фракиец (235-238) в нижней Германии
 Гордиан I (238) в Африке
 Филипп I Араб (244-249) в Аравии
 Деций (249-251) в Паннонии
 Требониан (251-253) в Мёзии
 Эмилиан (253) в Италии
 Валериан I (253-260) в Италии
 Клавдий II Готский (268-270) в Далмации
 Аврелиан (270-275) в Паннонии
 Флориан (276) в Риме или Киликии
 Проб (276-282) в Паннонии
 Кар (282-283) в Норике
 Диоклетиан (284-305) в Азии

Западная римская империя 
 Константин I Великий (306-337) в Британии
 Максенций (306-312) в Италии
 Ветранион (350) в Мёзии
 Юлиан II Отступник (361-363) в Галлии
 Максим (383-388) в Галлии
 Константин III (407-411) в Испании
 Иоанн (423-425) в Риме
 Петроний (455) в Риме
 Авит (455-456) в Риме
 Либий (461-465) в Италии
 Олибрий (472) в Италии
 Глицерий (473-474) в Риме
 Ромул Августул (475-476) в Риме

Узурпаторы, не ставшие законными императорами 

 Клемент (16), раб Агриппы Постума. После смерти хозяина выдал себя за него и в Галлии пытался захватить власть императора Рима.
 Скрибониан (42), легат Далмации. Хотел реставрировать республику Далмации.
 Лже-Нерон I (68), поднял восстание в Греции.
 Макр (68), легат Африки. После смерти Нерона восстал в Африке против Гальбы.
 Нимфидий (68), преторианский префект. До приезда Гальбы в Рим объявил себя незаконнорождённым сыном Калигулы и восстал.
 Юлий (70), уроженец за Галлии. Сделал попытку освободить Галлию из под Римского владычества.
 Лже-Нерон II (80), римлянин из Азии. Выдал себя за покойного Нерона и возглавил восстание в малой Азии.
 Лже-Нерон III (88), парфян восставший в Месопотамии
 Сатурнин (89), восстал в верхней Германии
 Кассий (175), восстал в Сирии и Египте узнав что умер Аврелий, однако всё равно продолжил восстание даже что Аврелий жив.
 Нигер (193—195), восстал в Сирии и Египте.
 Альбин (195—197), восстал в Галлии и Британии.
 Максим (219), восстал в Сирии.
 Вер (219), восстал в Сирии после Максима.
 Ураний (220), провозглашён в Дакии. Упоминается только у Зосимы.
 Селевк (221), восстал в Мёзии ?.
 Таврин (ок. 230), восстал в Месопотамии.
 Камилл (232—235), после покушения на жизнь Александра стал править с ним. В настоящее время считается вымышленным.
 Квартин (235), восстал в Месопотамии.
 Сабиниан (240), восстал в Африке.
 Иотапиан (248—249), восстал в Сирии.
 Пакатиан (248), восстал в Мёзии.
 Спонсиан (248), восстал в Паннонии.
 Лициниан (250), восстал в Далмации.
 Приск (250), восстал во Фракии.
 Валент Старший (250), восстал в Далмации.
 Силибаннак (между 248 и 253), восстал в Галлии.
 Кириад (255), восстал в Сирии.
 Ингенуй (260), восстал в Паннонии.
 Регалиан (260—261), восстал в Паннонии после Ингенуя
 Макриан Старший, Макриан Младший (260—261), в малой Азии.
 Квиет (260—261), восстал в Сирии.
 Балиста (261), восстал в Египте.
 Мемор (261), восстал в Египте после Балисты.
 Эмилиан (261—262), восстал в Египте после Мемора.
 Валент Младший (261), восстал в Ахее.
 Пизон (261), восстал в Ахее после Валента.
 Цельс (265), восстал в Африке.
 Требеллиан (266), восстал в Исаврии.
 Сатурнин (264)
 Постум I (260—269), восстал в Галлии, Испании и Британии.
 Постум II (260—269) сын и соправитель Постума I
 Лелиан (269), восстал в нижней Германии.
 Марий (269), преемник в Галлии и Британии после Постума.
 Викторин I (269—271), преемник Мария.
 Викторин II (271), преемник Викторина I.
 Тетрик I (271—274), преемник Викторина I.
 Тетрик II (273—274), сын и соправитель Тетрика I
 Оданат (260—267), восстал в Месопотамии.
 Герод (260—267) сын и соправитель Одената.
 Меоний (267), преемник Одената в Египте, Сирии и Месопотамии.
 Вабаллат (267—273), преемник Одената.
 Цензорин (270), восстал Ассирии.
 Домициан (270—271), восстал в Белгике.
 Фелициссим (271), восстал в Риме.
 Септимий (271—272), восстал в Далмации.
 Урбан (272), восстал после Септимия.
 Фирм (273), восстал в Египте.
 Антиох (273), восстал в Сирии.
 Фаустин (274), восстал в верхней Германии.
 Боноз (280), восстал в нижней Германии.
 Прокул (280—281), восстал с Бонозом.
 Сатурнин (280), восстал в Иудее.
 Юлиан (283—284), восстал в Италии.
 Юлиан (284—285), восстал в Паннонии.
 Аманд и Элиан (285), восстали в Галлии.
 Караузий I (286—293), восстал в Британии.
 Аллект (293—296), восстал после Караузия.
 Домициан (297), восстал в Египте.
 Ахиллей (297—298), восстал после Домициана.
 Евгений (303), восстал в Сирии.
 Александр (308—311), восстал в Африке.
 Калокер (334), восстал на Кипре.
 Непотиан (350), восстал в Риме.
 Магнеций (350—353), восстал в Галлии.
 Караузий II (354—358), восстал в Британии.
 Сильван (355), восстал в Галлии.
 Прокопий (365—366), восстал в малой Азии.
 Марцелл (366), восстал после Прокопия.
 Теодор (372), восстал в Сирии.
 Фирм (372—375), восстал в Африке.
 Евгений (392—394), восстал в Западной римской империи.
 Марк (406—407), восстал в Британии.
 Грациан (407), восстал после Марка.
 Максим (409—411), восстал в Испании.
 Аттал (409—410, 414—415), восстал в Риме.
 Иовин (411—413), восстал в верхней Германии.
 Себастиан (412—413), восстал с Иовином.
 Гераклиан (413), восстал в Италии.
 Бонифаций (427), восстал в Африке.
 Арванд (468), восстал в Галлии.

Узурпаторы, после падения Римской империи 

 Непот (476—480) в Далмации
 Бурдунелл (496—497) в Испании
 Пётр (506) в Испании

См. также 
 Список римских императоров
 Список византийский императоров
 Список византийских узурпаторов

История Древнего Рима
Римские узурпаторы